Saranka kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Sar'janka, vattendrag,

Ryssland 

 Saransk, huvudstad i Mordvinien, 

Robotskapade Belarusförgreningar